Thanh Chương (huyện in Nghệ An)
 Thanh Chương (Thanh Chương, Nghệ An)